Ausführung steht für:

 Variante (Produkt), eine Änderung der Grundausführung
 Ausführung von Waren, siehe Export
 Ausführung eines Strafgefangenen unter Aufsicht, siehe Vollzugslockerung

 Ausführungsplan steht für:
 Teil der Bauplanung, siehe Ausführungsplanung
 Beschreibung zu relationalen Datenbankmanagementsystemen, siehe Auswertungsplan

 Ausführen steht für:
 Ausführen von Programmen auf Computern, siehe Computerprogramm #Übersetzung und Ausführung
 Ausführen…, Element der Windows-GUI als Eintrag im Startmenü, siehe Kommandozeile

Siehe auch:
 Ausführungsanweisung (Begriffsklärung)

 ausführende Gewalt (Exekutive)
 ausführender Produzent (Executive Producer)
 Anwendung (Begriffsklärung)